Појам Изабела Арагонска може да се односи на:

 Изабела Арагонска, краљица Француске,
 Изабела Арагонска, краљица Енглеске ,
 Изабела Арагонска (краљица Немачке),
 Изабела Арагонска, војвоткиња Милана,
 Елизабета Арагонска,